Nufer ist der Familienname von:

 Albert Nufer (* 1942), Schweizer Stadtoriginal und Politiker
 Gerd Nufer (* 1970), deutscher Betriebswirt und Hochschullehrer
 Jacob Nufer (15./16. Jahrhundert), Schweizer Tierkastrator
 Luisa Nufer (* 2002), deutsche Basketballspielerin
 Priska Nufer (* 1992), Schweizer Skirennläuferin